Бахтемир — топоним в России:
 Бахтемир — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Бахтемир — река, рукав дельты Волги.

См. также 
 Новый Бахтемир
 Старый Бахтемир